Iemand met blond haar
 Blondine (bier), een Belgisch bier van hoge gisting